Die Flanders Women’s Open 1999 waren ein Damen-Tennisturnier in Antwerpen. Das Sandplatzturnier der Kategorie Tier IV war Teil der WTA Tour 1999 und fand vom 8. bis 16. Mai 1999 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1999
Tennisturnier in Antwerpen